Інтерв'ю, Interview:

 Інтерв'ю - різновид розмови, бесіди між двома і більше людьми, при якому інтерв'юер ставить запитання своїм співрозмовникам і отримує від них відповіді.
 Інтерв'ю (журналістика) - жанр публіцистики, бесіда журналіста з ким-небудь на актуальні теми.
 Інтерв'ю - грамплатівка з творами В. Висоцького.

Географія 
Інтерв'ю (острів) — у складі Андаманських островів.
Інтерв'ю (острівна група) — у складі Андаманських островів.

Культура

Журнал
 Interview (журнал) - журнал, заснований Енді Уорхолом і Джоном Уилкоком (John Wilcock) в 1969 році.
 Interview (журнал, російське видання) - російське видання американського журналу, що випускається з 2011 року.
 Interview (альбом) - 8-й студійний альбом британської рок-групи Gentle Giant, 1976 рік.

Фільми 
 Інтерв'ю (фільм, 1987) () - фільм-притча, Італія, 1987 рік. Режисер Федеріко Фелліні.
 Інтерв'ю (фільм, 1998) - фільм, 1998 рік.
 Інтерв'ю (фільм, 2000) () - 7-й фільм руху Догма 95. Режисер - Daniel H. Buckwald.
 Інтерв'ю (фільм, 2003) - фільм, 2003 рік. Режисер - Тео ван Гог.
 Інтерв'ю (фільм, 2007) () - драма, США - Франція - Канада, 2007 рік. Режисер - Стів Бушемі.
 Інтерв'ю (фільм, 2014) () - комедійний бойовик, США, 2014 рік. Режисери - Еван Голдберг і Сет Роген.

Див. також 
 Вільне інтерв'ю (в соціології) - різновид очного експертного опитування
 Інтерв'ю з вампіром
неоднозначність